

Чебиково — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Чебиково — присілок, Мішкинський район, Башкортостан